

Patronyme 

 Bayarjargal Agvaantseren (née en 1969), écologiste mongole ;
 Enkhtaivan Agvaantseren (né en 1958), compositeur de musique et réalisateur mongol.